TIF är en förkortning som kan avse
Tenhults IF
Trollhättans IF
filändelse för bildfilformatet TIFF
IATA:s kod för Taif Airport, Ta'if, Saudiarabien.